Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

270e régiment d'artillerie
270e régiment d'infanterie

 
 
 
 

Homonymie d'unités militaires